Auf Wiedersehen (Au revoir, en allemand) est le titre de plusieurs œuvres :
 1961 : Auf Wiedersehen, film allemand réalisé par Harald Philipp ;
 2016 : Auf wiedersehen, dixième épisode de la saison 2 de la série Nina ;
 2018 : Auf Wiedersehen !, neuvième épisode de la saison 4 de la série Better Call Saul.

Voir aussi